SLC35F3 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на 1-й хромосомі. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 421 амінокислот, а молекулярна маса — 46 817.

Задіяний у таких біологічних процесах, як транспорт, альтернативний сплайсинг. 
Локалізований у мембрані.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 1

Некатегоризовані білки